Roszkowo ist Name folgender polnischer Dörfer:
Roszkowo (Czempiń) in der Woiwodschaft Großpolen, Gemeinde Czempiń
Roszkowo (Miejska Górka) in der Woiwodschaft Großpolen, Gemeinde Miejska Górka
Roszkowo (Skoki) in der Woiwodschaft Großpolen, Gemeinde Skoki
Roszkowo (Pruszcz Gdański) (Rostau) in der Woiwodschaft Pommern, Gemeinde Pruszcz Gdański